Brighton & Hove Albion FC – de mannenvoetbalploeg uit Brighton & Hove
 Brighton & Hove Albion WFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Brighton & Hove